Алексеевка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области России. Входит в состав Аксаковского сельсовета.

География 
Село расположено на реке Малая Бугурусланка, в 6 км к западу от центра сельского поселения села Аксаково.

История 
Село образовалось примерно в 1754 году. Альтернативное название Соплевка. В советское время работали колхозы «Сияжар», им. Суворова, «Родина».

1909 год — в селе на средства прихожан была построена Казанско-Богородицкая деревянная церковь с колокольней.

1937 год (по нек. данным 1935) - церковь закрыта, в 1938 году активистами-коммунистами были сняты с церкви колокол и крест, а помещение отдано под хранение зерна и овощей.

1964 год (по нек. данным 1961) – здание церкви разобрали согласно акту сноса, полученные материалы частично использованы для строительства фермы.

1966 год — открыта школа на 192 места (решение Бугурусланского районного Совета депутатов трудящихся от 30 августа 1966 года № 548).

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Доступна автотранспортом. Автодорога межрегионального значения 53Н-2801240 «Подъезд к с. Аксаково» от а/д Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск (Алексеевка (Соплевка)).

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района